Le Couvent des Dominicains ou couvent des Frères prêcheurs désigne plusieurs édifices de l'ordre mendiant des Prêcheurs, actuels ou disparus :
 Couvent des Dominicains de Carpentras
 Couvent des Dominicains de Colmar
 Couvent des Dominicains de Condom (Gers).
 Couvent des Dominicains de Lille
 Couvent des Frères Prêcheurs de Perpignan

Voir aussi 

 
 

Homonymie